Piotr Ożga (zm. 1622) – refrendarz koronny, sędzia ziemski lwowski
 Piotr Ożga (zm. 1671) – podkomorzy lwowski, pisarz ziemski lwowski
 Piotr Maciej Ożga (zm. 1693) – podczaszy lwowski